Bergkvist ist der Familienname folgender Personen:

 Gösta Bergkvist (1920–2015), schwedischer Mittelstreckenläufer
 Jonas Bergkvist (* 1962), schwedischer Eishockeyspieler
 Maria Bergkvist (* 1977), schwedische Fußballspielerin und -trainerin
 Stefan Bergkvist (* 1975), schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Bergquist, Bergqvist